Cadafaz peut désigner :

Toponymes

Cadafaz, une des paroisses civiles de la municipalité de Celorico da Beira, située dans le district de Guarda ;
Cadafaz, une des paroisses civiles de la municipalité de Góis, située dans le district de Coimbra.

Homonymie de toponyme